Waldemar IV van Sleeswijk, hertog van Sleeswijk (1283-1312)
 Waldemar IV van Denemarken, koning van Denemarken (1340-1375)
 Waldemar IV van Anhalt, vorst van delen van Anhalt (1405-1416)